Anselmo Vendrechovski Júnior — ex-futebolista brasileiro, atuou no Botafogo FR
 Juninho Pernambucano — ex-futebolista brasileiro
 Juninho Paulista — ex-futebolista brasileiro
 Tadeu de Jesus Nogueira Júnior — ex-futebolista brasileiro
 Juninho Fonseca — ex-futebolista brasileiro
 Juninho Bill - músico, produtor e ex-futebolista brasileiro
 Vitor Gomes Pereira Júnior — futebolista brasileiro, atualmente no São Paulo FC
 Evanildo Borges Barbosa Júnior — futebolista brasileiro,  atualmente no EC Vitória

Desambiguações de antropônimos
Hipocorísticos